Abts ist der Familienname folgender Personen:
 Matt Abts (* 1953), US-amerikanischer Schlagzeuger der Band Gov’t Mule
 Tomma Abts (* 1967), deutsche Malerin

ABTS steht als Abkürzung für:
 ABTS, ein Diammoniumsalz

Siehe auch:
 Abt (Begriffsklärung)

ABTS